Niemcy:
 Kalkar – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Kleve
 Kalkar – dzielnica Bad Münstereifel